

Musica 
 Happy Man – brano degli Chic del 1978, dall'album C'est Chic
 Happy Man – singolo di Cathal Dunne del 1979
 Happy Man – singolo dei Sunnyboys del 1981
 Happy Man – singolo dei Jungle del 2018

Altro 
 Happy Man – nome alternativo del simbolo Happy Human